|-
| (79401) 1997 HT2||||25 квітня 1997||Обсерваторія Мальорки||Альваро Лопес-Ґарсіа, Рафаель Пачеко
|-
| (79402) 1997 HV2||||28 квітня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (79403) 1997 HX9||||30 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79404) 1997 HN10||||30 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79405) 1997 HD11||||30 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79406) 1997 HS14||||28 квітня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (79407) 1997 JE4||||1 травня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79408) 1997 JE8||||8 травня 1997||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (79409) 1997 JX11||||3 травня 1997||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| 79410 Wallerius||||3 травня 1997||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (79411) 1997 JY12||||3 травня 1997||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (79412) 1997 JO14||||3 травня 1997||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (79413) 1997 JQ14||||3 травня 1997||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (79414) 1997 JU15||||3 травня 1997||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (79415) 1997 JY15||||3 травня 1997||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (79416) 1997 JE18||||3 травня 1997||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (79417) 1997 KQ1||||27 травня 1997||Коссоль||ODAS
|-
| 79418 Чжанцзяцзє (Zhangjiajie)||1997 LO||3 червня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| 79419 Gaolu||1997 MZ||26 червня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (79420) 1997 MM4||||28 червня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79421) 1997 MF5||||29 червня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79422) 1997 MF6||||26 червня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (79423) 1997 MY8||||30 червня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (79424) 1997 NZ3||||6 липня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (79425) 1997 OA1||||25 липня 1997||Обсерваторія Мальорки||Рафаель Пачеко, Альваро Лопес-Ґарсіа
|-
| (79426) 1997 QZ||1997 QZ||24 серпня 1997||Бедуен||П'єр Антоніні
|-
| (79427) 1997 SC3||||24 вересня 1997||Фарра-д'Ізонцо||Фарра-д'Ізонцо
|-
| (79428) 1997 SL10||||26 вересня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (79429) 1997 SO10||||26 вересня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (79430) 1997 SO11||||27 вересня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (79431) 1997 SW12||||28 вересня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (79432) 1997 SW20||||28 вересня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (79433) 1997 SM23||||29 вересня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (79434) 1997 SR25||||27 вересня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (79435) 1997 TU2||||3 жовтня 1997||Коссоль||ODAS
|-
| (79436) 1997 TD6||||2 жовтня 1997||Коссоль||ODAS
|-
| (79437) 1997 TZ10||||3 жовтня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (79438) 1997 TD16||||7 жовтня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (79439) 1997 TL16||||8 жовтня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (79440) 1997 TM24||||8 жовтня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (79441) 1997 TB27||||9 жовтня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (79442) 1997 UX||1997 UX||22 жовтня 1997||Обсерваторія Ондржейов||Ленка Коткова
|-
| (79443) 1997 UL1||||23 жовтня 1997||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (79444) 1997 UM26||||26 жовтня 1997||Обсерваторія Ла-Сілья||Упсала-DLR трояновий огляд
|-
| (79445) 1997 VT6||||9 листопада 1997||Обсерваторія Ґудрайк-Піґотт||Рой Такер
|-
| (79446) 1997 VC7||||1 листопада 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (79447) 1997 WQ1||||21 листопада 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (79448) 1997 WS3||||23 листопада 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (79449) 1997 WD4||||20 листопада 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (79450) 1997 WP6||||23 листопада 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (79451) 1997 WX9||||21 листопада 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (79452) 1997 WA13||||23 листопада 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (79453) 1997 WU14||||23 листопада 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (79454) 1997 WA21||||24 листопада 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (79455) 1997 WH46||||26 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79456) 1997 WP56||||22 листопада 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (79457) 1997 XD6||||5 грудня 1997||Коссоль||ODAS
|-
| (79458) 1997 YM||1997 YM||20 грудня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (79459) 1997 YS||1997 YS||20 грудня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (79460) 1997 YG2||||21 грудня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (79461) 1997 YX7||||21 грудня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (79462) 1997 YB13||||27 грудня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (79463) 1997 YE13||||28 грудня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (79464) 1997 YW16||||29 грудня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (79465) 1997 YH17||||27 грудня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (79466) 1997 YK17||||28 грудня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (79467) 1997 YB18||||31 грудня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (79468) 1997 YZ20||||29 грудня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (79469) 1998 AH2||||1 січня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (79470) 1998 AE4||||2 січня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (79471) 1998 AH4||||2 січня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (79472) 1998 AX4||||6 січня 1998||Сормано||А. Теста, Паоло К'явенна
|-
| (79473) 1998 BX8||||18 січня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (79474) 1998 BT9||||22 січня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (79475) 1998 BD17||||22 січня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (79476) 1998 BP29||||25 січня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (79477) 1998 CN||1998 CN||3 лютого 1998||Обсерваторія Клеть||Мілош Тіхі, Зденек Моравец
|-
| (79478) 1998 CB1||||6 лютого 1998||Обсерваторія Клеть||Обсерваторія Клеть
|-
| (79479) 1998 CJ2||||1 лютого 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (79480) 1998 DZ9||||22 лютого 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (79481) 1998 EO12||||1 березня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (79482) 1998 EX12||||1 березня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (79483) 1998 ET19||||3 березня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (79484) 1998 FH3||||18 березня 1998||Обсерваторія Тейде||Обсерваторія Тейде
|-
| (79485) 1998 FH10||||24 березня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (79486) 1998 FQ10||||24 березня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (79487) 1998 FL26||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79488) 1998 FF31||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79489) 1998 FP34||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79490) 1998 FC42||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79491) 1998 FS42||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79492) 1998 FB58||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79493) 1998 FD63||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79494) 1998 FC90||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79495) 1998 FC91||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79496) 1998 FK91||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79497) 1998 FY123||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79498) 1998 FP126||||31 березня 1998||Обсерваторія Клеть||Обсерваторія Клеть
|-
| (79499) 1998 FB127||||26 березня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (79500) 1998 FK133||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

79400